Evropsko prvenstvo v rokometu 2008 je osmo evropsko prvenstvo v rokometu, ki poteka januarja 2008 v norveških mestih Bergen, Drammen, Lillehammer, Stavanger in Trondheim.

Prvi del 
Toč-dosežene točke, Tek-odigrane tekme, Z-zmage, N-neodločeno, P-porazi, DG-doseženi goli, PG-prejeti goli, GR-gol razlika

Skupina A 
 Skupina igra tekme v Stavangerju.

Skupina B 
 Skupina igra tekme v Drammnu.

Skupina C 
 Skupina igra tekme v Bergnu.

Skupina D 
 Skupina igra tekme v Trondheimu.

Drugi del

Skupina 1 
 Skupina igra tekme v Stavangerju.

Skupina 2 
 Skupina igra tekme v Trondheimu.

Zaključni boji 
Zaključni boji so potekali v Lillehammerju.

Končna razvrstitev

Zunanje povezave 
 Uradna stran

2008 v športu
2008
Športne prireditve na Norveškem